Goedeke ist Familienname folgender Personen: 
 Karl Goedeke (1814–1887) deutscher Literaturhistoriker
 Lena von Goedeke (* 1983), deutsche Bildhauerin und Konzeptkünstlerin
 Richard Goedeke (* 1939) deutscher Bergsteiger, Kletterer und Autor

Gödeke ist der Vorname folgender Person: 
 Gödeke Michels († 1401) Anführer der Likedeeler, einer Vereinigung ehemaliger Vitalienbrüder

Goedeke steht für
 der Goedeke = Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung, siehe Karl Goedeke

Siehe auch
 Gödecke
 Goedecke